Aleksander Wirtemberski – nazwisko to nosiło kilku książąt i hrabiów wirtemberskich:

 Aleksander Fryderyk Karol Wirtemberski (1771–1833), książę wirtemberski, rosyjski generał i minister transportu, ojciec Aleksandra Fryderyka Wilhelma  
 Aleksander Krystian Wirtemberski (1801–1844), hrabia wirtemberski i poeta
 Aleksander Paweł Wirtemberski (1804–1885), książę wirtemberski, generał cesarski, syna księcia Ludwika, bratanek Aleksandra Fryderyka Karola, ojciec księcia wirtemberskiego Franciszka von Tecka
 Aleksander Fryderyk Wilhelm Wirtemberski (1804–1881), syn Aleksandra Fryderyka Karola, książę wirtemberski i generał rosyjski